Pap Béla
 Pap Béla (1845–1916) altábornagy, honvédelmi miniszter
 Pap Béla (1907–1957) református lelkipásztor, publicista, hitvalló
Papp Béla
 Papp Béla (1899–1984) erdélyi magyar publicista
 Papp Béla (1900–1978) a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője.
 Papp Béla (1936) erdélyi magyar pedagógiai író
 Papp Béla (1952) politikus, Pécs alpolgármestere
 Papp Béla (1994) magyar származású finn műkorcsolyázó